Borgonovo bezeichnet:
 Borgonovo GR, Ort der Gemeinde Bregaglia im Bergell, Graubünden
 Borgonovo Val Tidone, italienische Gemeinde in der Emilia-Romagna

Borgonovo ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Borgonovo (1902–??), argentinischer Ruderer
 Stefano Borgonovo (1964–2013), italienischer Fußballspieler